Стефан Едберг був чемпіоном попереднього року і він успішно захистив свій титул, у фіналі перемігши господаря турніру Пета Кеша з рахунком 6–3, 6–4, 3–6, 5–7, 6–3.

Сіяні гравці 
Всі сіяні гравці дістали путівки напряму в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1987 Australian Open Men's Singles draw 

1987 у тенісі
Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу